

Gen de arbore 

 Plop (Populus L.), gen de arbore denumit și plută

Localități din România 

 Plop, localitate din Ținutul Pădurenilor, situat în județul Hunedoara

Localități din Republica Moldova 

 Plop-Știubei, localitate-centru de comună în Raionul Căușeni;
 Plop, sat din cadrul comunei Coșcalia din raionul Căușeni și
 Plop, localitate-centru de comună în Raionul Dondușeni.

Alte articole 

 Plopu (dezambiguizare)
 Plopi (dezambiguizare)
 Plopiș (dezambiguizare)
 Plopeanu (dezambiguizare)
 Plopeni (dezambiguizare)
 Plopșoru (dezambiguizare)
 Plopeasa

Legături externe 

 

Nume proprii
Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova